Der Rajon Jampil (; ) war eine administrative Einheit in der Oblast Winnyzja im Südwesten der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Jampil, die Einwohner verteilten sich auf eine Stadt sowie 38 Dörfer.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Winnyzja, er grenzte im Nordwesten an den Rajon Tscherniwzi, im Norden an den Rajon Tomaschpil, im Nordosten an den Rajon Kryschopil, im Osten an den Rajon Pischtschanka, im Süden und Westen an Moldawien (Rajon Soroca) bzw. Transnistrien (Rajon Rybniza) sowie im Westen an den Rajon Mohyliw-Podilskyj. Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen mehrere kleine Flüsse wie der Murafa, der Russawa oder die Markiwka sowie im Süden auf langen Teilen des Grenzverlaufs zu Moldawien der Dnister als Grenzfluss. Das Gebiet liegt im Südosten der Podolischen Platte und ist leicht hügelig mit Höhenlagen zwischen 120 und 300 Metern.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923, wurde 1962 aufgelöst und dem Rajon Mohyliw-Podilskyj zugeschlagen. 1965 wurde er in seinen alten Grenzen wiederhergestellt, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Mohyliw-Podilskyj.

Administrative Gliederung

Stadt

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Jampil
Rajon Mohyliw-Podilskyj
Aufgelöst 2020